Chautauqua County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Chautauqua County (Kansas)
Chautauqua County (New York)